Nadab ou Nadabe (significa liberal, generoso) foi o nome vários individuos, na história biblica de Israel:

- Nadab - filho de Aarão, sobrinho de Moisés

- Nadab - 2º Rei de Israel

Desambiguação